Сергей Иванович Шумилин (21 февраля 1990, Можайск) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник ЦСКА. В 2007—2008 годах выступал за дубль команды. Сезон 2009 года провёл в новосибирской «Сибири». 2010 год начал в латвийском «Вентспилсе». Летом 2010 года был арендован криворожским «Кривбассом» до конца года. В 2011 году был игроком барнаульского «Динамо». В начале 2012 года подписал контракт с волгоградским «Ротором». В первой половине 2016 года играл за «Мику» Ереван.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте Playerhistory
 

Футболисты России
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Тюмень»